

Codici 
 IMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Immokalee (Stati Uniti)

Religione 
 I.M.M. – Suore Missionarie Mariane